Akkuş steht für:

 Akkuş, Stadt in der Türkei

Akkuş ist der Familienname folgender Personen:
 Sinan Akkuş (* 1970) türkischer Regisseur, Schauspieler, Filmproduzenten und Drehbuchautor
 Ahmet Akkuş (* 1944), ehemaliger türkischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Akku